Nothoceros är ett släkte av bladmossor. Nothoceros ingår i familjen Dendrocerotaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Bladmossor
Nothoceros